Osoby:
 Charles-Joseph Godde – francuski rzeźbiarz
 Étienne-Hippolyte Godde – francuski architekt
 Françoise Godde – francuska aktorka

Zobacz też:
 Gode
 Gödde